Hackelsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hackelsberger (1893–1940), deutscher Politiker (Zentrum)
 Christoph Hackelsberger (1931–2012), deutscher Architekt und Journalist
 Luise Hackelsberger, geb. Bergengruen (1924–2022), deutsche Pädagogin und Herausgeberin

Siehe auch:
 Hackelsberg